Buat est un nom propre et patronyme français, et un toponyme thaïlandais.

Patronyme 

 Edmond Buat (1868-1923), général français ;
 Joseph Buat (1851-1909), sculpteur français ;
 Nicolas Buat (1969-), historien français ;
 Louis-Gabriel Du Buat-Nançay (1732-1787), linguiste, diplomate, traducteur, dramaturge, français ;
 Pierre du Buat (1734-1809), ingénieur et hydraulicien français ;
 Véronique Buat (1962-) astrophysicienne française.

Architecture 
 Château du Buat, château français de style Louis XV situé sur la commune de Maule, dans le département des Yvelines.

Toponyme 

 , district de la Province de Suphanburi en Thaïlande ;
 , sous-district du district de Doem Bang Nang Buat district en Thaïlande ;
 , village du sous-district de , à Padang, dans le Sumatra occidental, en Indonésie ;
 , hameau situé dans le district de , dans le , dans la province de Jambi, en Indonésie.

Odonyme 
 Rue du Général-Buat, rue de la ville française de Nantes, nommée en hommage à Edmond Buat.

Voir aussi 
 

Patronyme français